

Patronyme 

 Simon Boulduc (1652-1729), apothicaire, herboriste, chimiste français ;
 Gilles-François Boulduc (1675-1741), son fils, chimiste français.